Гадрозаврины () — подсемейство утконосых динозавров, не имевших гребня на голове.
Другое подсемейство утконосых динозавров — ламбеозаврины, их различают по следующим признакам:
 У ламбеозаврин лобковая кость на конце сильно расширялась, а у гадрозаврин нет.
 Гадрозаврины имели более высокие остистые отростки позвонков.

Систематика 
Это подсемейство было выделено Лоуренсом Ламбом в 1918 году. Первоначально к нему относили только гадрозавра и анатотитиана.

Они происходят от базального гадрозаврида, близкого к телматозавру, обитавшему на территории современной Болгарии около 88 миллионов лет назад. Ранее относимый к ламбеозавринам, коритозавр в современной классификации также относится к гадрозавринам. Самый крупный представитель из известных — эдмонтозавр. Подсемейство делилось на несколько триб: Maiasaurini, Saurolophini и Edmontosaurini.

Maiasaurini — был впервые использован в 1992 году Джеком Хорнером в название группы, которая включала в себя Maiasaura и ближайших ей родственных видов. В 2005 году Пол Серено из первого определения дал следующее — группа, состоящая из Maiasaura peeblesorum и другие больше похоже на Maiasaura, чем на Saurolophus osborni или Edmontosaurus regalis.

Следующая кладограмма показывает филогенетическое развитие гадрозаврин.

Сомнительное положение в группе (incertae sedis) занимают: анасазизавр, гадрозавр, керберозавр, критозавр, шантунгозавр. В начале XXI века получила определённое распространение точка зрения, согласно которой типовой род подсемейства — Hadrosaurus — на самом деле тоже является базальным по отношению как к гадрозавринам, так и к ламбеозавринам. В связи с этим было предложено изменение названия подсемейства на Saurolophinae. Таким образом, название подсемейства зависит от того, включается ли в него род Hadrosaurus: если да, то у названия Hadrosaurinae приоритет, если же нет, то должно использоваться название Saurolophinae.

Представители 
 Анасазизавр — известен от частичного черепа длиной 90 см. Обнаружен в Нью-Мексико.
 Аралозавр — известен от частичного скелета обнаруженного в Казахстане. Возможно, мелкий критозавр.
 Анатотитан — имеется несколько полных скелетов. Большинством палеонтологов синонимизируется с эдмонтозавром.
 Гадрозавр — первый изученный гадрозаврид. Несколько частичных скелетов. По Прието-Маркесу не считается гадрозаврином, а является базальным гадрозавридом.
 Лофоротон — частичный череп из Алабамы
 Прозауролоф — несколько скелетов в Монтане
 Зауролоф — два вида — Saurolophus osborni (Альберта) и Saurolophus angustirostris (Монголия).
 Шантунгозавр — второй по величине представитель гадрозаврин, был обнаружен в Китае.
 Эдмонтозавр — самый крупный гадрозаврин, был обнаружен в Альберте, известно несколько мумий.
 Триба Kritosaurini
 Грипозавр — несколько частичных скелетов из Канады. Раньше считался видом гадрозавра.
 Критозавр — несколько скелетов на территории запада Северной Америки.
 Naashoibitosaurus ostromi — частичный скелет из Нью-Мексико.
 Триба Brachylophosaurini
 Acristavus — найден в штатах Монтана и Юта.
 Брахилофозавр — обнаружен в Канаде. Сохранилось несколько окаменевших мумий.
 Майазаура — многочисленные скелеты в Канаде. Есть доказательства стадного образа жизни и заботы о потомстве.
 Пробрахилофозавр — обнаружен в США, штат Монтана. Останки взрослой и фрагменты молодой особи.

Примечания 

Гадрозавриды